NVB kan betrekking hebben op:
 Nationale vervoerbewijzen
 Nationale Vrouwenbeweging, Surinaamse niet-gouvernementele organisatie
 Nationalistische Volks Beweging
 Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond, voorloper van de ANWB
 Nederlandsche Voetbalbond, de voorloper van de KNVB
 NVB Beker, later KNVB beker
 Nederlandse Vegetariërsbond
 Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening
 Nederlandse Vereniging van Banken
 Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers
 Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
 Nederlandse Vereniging Van Boomverzorgende bedrijven
 Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector
 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
 Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij
 Nederlandse Vervoers Bond
 Nederlandse Vijfkampbond
 Nederlandse Volksbeweging
 Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut
 Nederlandse Vrouwenbeweging, een voormalige antifascistische vrouwenbeweging in Nederland
 Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
 Nickerie Voetbal Bond, de voetbalbond van Nickerie in Suriname